Contepomi ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Contepomi (* 1977), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Manuel Contepomi (* 1977), argentinischer Rugby-Union-Spieler